Jméno a příjmení Peter Jones nosí více různých osob:

 Peter Jones (herec) (1920–2000) – anglický herec
 Peter Jones (matematik) (* 1952) – americký matematik
 Peter Jones (bubeník) (1963–2012) – australský bubeník